Tikal
Tikal the Echidna
 Tikal Jets Airlines

Desambiguação